Campo Morado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Campo Morado, Guerrero, ort, 
 Campo Morado, Morelos, ort, Jiutepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar